La Lucerna kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Lucerna, Guerrero, ort, Malinaltepec, 
 La Lucerna, Oaxaca, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar